Die Deutsche Freie-Partie-Meisterschaft 1988/89 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 3. bis zum 4. März 1989 in Duisburg zum 25. Mal statt.

Geschichte 

Der Billard-Verband Niederrhein als Verband und der BSV Duisburg-Hochfeld 74 als lokaler Ausrichter organisierten die Deutsche Meisterschaft.

Die Deutsche Meisterschaft in der Freien Partie 1989 war ein Angriff der Jugend. Bis auf Thomas Wildförster und Dieter Großjung spielten alle weiteren Akteure noch vor kurzem im Jugend- und Juniorenbereich. Meister wurde, nachdem er 1987 noch Dritter war, der Bochumer Volker Baten vor dem 19-jährigen Stefan Galla aus Gelsenkirchen. Das Spiel um Platz drei gewann der Titelverteidiger Wildförster gegen den hochtalentierten 18-jährigen Essener Martin Horn der für den BSV Velbert spielte.

Modus 

Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 300 Punkte. In der K.o.-Runde bis 400 Punkte.

Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte
 Generaldurchschnitt (GD)
 Höchstserie (HS)

Turnierverlauf

Gruppenphase

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1989
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Duisburg